Владимир Димитров Мавродиев е български юрист и съдия.

Биография 
Владимир Мавродиев е роден в 10 февруари 1890 година в Гайтаниново, Неврокопско, в Османската империя, днес България в семейството на Димитър Мавродиев.

През Балканската война, заедно с брат си Крум, е доброволец в Македоно-одринското опълчение, в Инженерно-техническа част на МОО и 2 рота на 4 Битолска дружина. Награден е с орден „За храброст“, IV степен.

Завършва право през 1915 година и участва в Първата световна война

След войните е деец на Съюза на македонските емигрантски организации. В 1934 година е избран в Националния комитет на македонските братства.

През 1945 година е съден от Девети върховен състав на Народния съд.

Умира през 1977 година, погребан е в София.

Родословие

Бележки 

Родени в Гайтаниново
Македоно-одрински опълченци
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български офицери от Македония
Български капитани
Дейци на Македонските братства
Български юристи от Македония
Български съдии
Репресирани от комунистическия режим в България
Починали в София